Эдин ():

 Эдин, Никлас (род. 1985) — шведский кёрлингист, скип национальной сборной Швеции.
 Эдин — государственный гражданский аэропорт, расположенный у района Эдин округа Модок (Калифорния), США.